The Сезон ФК «Хетафе» 2013—2014 - 31-й за ліком сезон футбольного клубу Хетафе і його 10-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Склад команди 
Станом на червень 2014 року.

Склад і статистика 

|}

Змагання

Усі турніри

Ла-Ліга

Копа-дель-Рей

Примітки 

Сезони ФК «Хетафе»
Хетафе